Arpadowie (rzadziej Arpadzi, czasem: dynastia Arpadowiczów) – dynastia książąt (889–1001), a następnie królów węgierskich (do 1301). Pierwsza węgierska dynastia narodowa.

Dzieje 
Za założyciela uznawany jest prawie legendarny Arpad, wódz plemion madziarskich, które osiedliły się w kotlinie, zwanej dziś Niziną Węgierską. Od niego też została wzięta nazwa dynastii. 

Prawnuk Arpada, Géza (zm. 997 r.) ochrzcił się w 974 roku. Do trwałego schrystianizowania Węgrów przyczynił się jego syn Wajk, który na chrzcie w 997 roku przyjął imię Stefan. W sposób bezwzględny podporządkował on sobie wszystkie plemiona madziarskie. W Święto Bożego Narodzenia w 1000 roku został koronowany na króla Węgier. Zmarł w 1038 roku. Mając na uwadze jego zasługi dla chrześcijaństwa 45 lat później został uznany za świętego oraz patrona dynastii i Węgier (stąd określenie Korona Świętego Stefana). 

Arpadowie systematycznie powiększali swe władztwo. W 1089 roku Władysław I Święty włączył się do walk o Królestwo Chorwacji po śmierci tamtejszego króla Zwonimira (był jego szwagrem). Ostatecznie oba królestwa połączone zostały unią personalną w 1102 roku.

W skład monarchii węgierskiej wchodziły już tereny Siedmiogrodu i Slawonii. Od połowy XI wieku zaczęli stopniowo wkraczać też na tereny Słowacji. Pod koniec XII wieku Arpadowie podporządkowali sobie również ziemię halicko-włodzimierską (rywalizowali na tym terenie m.in. z Polakami). W 1215 roku Koloman, młodszy syn króla Andrzeja II, został ogłoszony królem Halicza, jednak już w następnym roku musiał zrezygnować z tego tytułu.

Dynastia wygasła na królu Andrzeju III w 1301 roku. Do walk o tron węgierski włączyli się Wittelsbachowie i Przemyślidzi. Ostatecznie w 1307 roku koronę otrzymali Andegawenowie z Neapolu w osobie Karola Roberta. Był wnukiem Marii, siostry króla Władysława IV Kumana, przedostatniego władcy Węgier z dynastii Arpadów.

Pierwsi książęta węgierscy 
 do 907 – Arpad
 907–945 – Solt (Zoltan) (syn)
 945–950 – Fajsz (wnuk Arpada)
 950–970 – Toksys (Taksony) (syn Solta)
 970–997 – Geza (syn)

Królowie Kroacji 
 1091–1127 – Almos (syn Gejzy I, króla Węgier)

Książęta Kroacji 
 1214–1241 – Koloman (syn Andrzeja II, króla Węgier)
 1261–1269 – Bela (syn Beli IV króla Węgier)

Książęta Halicza 
 1214–1216 – Koloman (syn Andrzeja II, króla Węgier, koronowany na króla 1215, usunięty)
 1219–1221 – Koloman (ponownie, usunięty zm. 1241)
 1226–1234 – Andrzej (brat)

Książęta Slawonii i Dalmacji 
 1261–1269 – Bela (syn Beli IV króla Węgier)
 1269–1271 – Stefan Pogrobowiec (syn Andrzeja II króla Węgier)
 1271–1278 – Andrzej (syn Stefana V, króla Węgier)

Zobacz też 
 Władcy Węgier

Bibliografia 
 W. Dworzaczek, Genealogia, cz.2: Tablice, Warszawa 1959, tabl. 84-85.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Genealogia dynastii w: M.Marek, Genealogy.Eu